Nueva Palestina bezeichnet:

 Nueva Palestina (Ángel Albino Corzo), Ort im mexikanischen Bundesstaat Chiapas
 Nueva Palestina (Chiapa de Corzo), Ort im mexikanischen Bundesstaat Chiapas
 Nueva Palestina (Jiquipilas), Ort im mexikanischen Bundesstaat Chiapas
 Nueva Palestina (Ocosingo), Ort im mexikanischen Bundesstaat Chiapas